dyspozycja (element normy prawnej)